Zweihausen steht für:
 Zweihausen (Könnern), Ortsteil von Könnern, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Zweihausen (Zurow), Ortsteil von Zurow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Zweihäusig